

Марс-Гілл — місто, штат Мен
 Марс-Гілл — місто, штат Північна Кароліна
 Марс-Гілл — переписна місцевість, штат Мен